granica niewłaściwa ciągu,
 granica niewłaściwa funkcji.